Franc Rozman – generale e partigiano sloveno
 Matjaž Rozman – calciatore sloveno